

Italia 
 Oratorio di San Nicolao a Esino Lario

Svizzera 
 Oratorio di San Nicolao a Lostallo